L12 ou L-12 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Albrighton (L12), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L12, un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Ocean (L12), un navire de débarquement de la Royal Navy ;
 Lockheed L-12 Electra Junior, un avion bimoteur de transport léger américain.

Médecine 
 Pemphigoïde, d'après la classification internationale des maladies,

Photographie 
 Nikon Coolpix L12, un appareil photographique numérique de Nikon.

Transports 
Aviation
 Liberty L-12, un moteur d’avion américain ;
 Lockheed L-12 Electra Junior, un avion bimoteur de transport léger américain.

Métro
 Ligne L12 du métro de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres